Les mots Alpinus et Alpinum sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin et neutre, le féminin étant ) d'un adjectif latin signifiant « des Alpes, alpin ». Alpinus est employé comme nomen romain.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots alpinus et alpinum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : alpinus, alpinum. Voir aussi .
 Homo alpinus ou Homo sapiens alpinus est le nom binominal ou trinominal attribué du  à l'une des trois sous-races de la race caucasienne. On ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en espèces ni sous-espèces.
 Un alpinum est un jardin botanique spécialisé dans la collection et la culture de plantes poussant naturellement à haute altitude.

Anthroponyme 
 Alpin de Châlons (?-480), dit Alpinus, est le huitième évêque de Châlons-en-Champagne et un saint catholique, fêté le .
  () est un membre des Trévires (une tribu des Belges), le commandant d'une cohorte dans l'armée de l'empereur romain Vitellius.
 Alpinus Wilhelm Manner (1888-1954) est un homme politique finlandais.
 Henry-Frédéric Faige-Blanc (1811-1901), dit Alpinus, est un homme politique français, auteur d'ouvrages sur la chasse et la montagne.
 Iulius Alpinus Classicianus (?-65) est un homme politique de l'Empire romain, procurateur de Bretagne.
 Prosper Alpinus (1553-1617) est un médecin et botaniste italien.

Notes et références 

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain